Кубенский:
 Кубенский, Вячеслав Евгеньевич (род. 1976) — российский хоккеист.
 Кубенский, Иван Иванович (казнён 1546) — русский государственный и военный деятель
 Кубенский, Михаил Иванович (ум. 1548/1550) — русский государственный и военный деятель

 Кубенские — русский княжеский род, ветвь князей Ярославских
 Нижне-Кубенский — посёлок в Харовском районе Вологодской области